Dahlmühle steht für Wassermühlen
 Dahlmühle (Heinsberg) in Nordrhein-Westfalen
 Dahlmühle (Rodebach) in Nordrhein-Westfalen